

Persone 
 Annalista Saxo – autore anonimo di un'importante cronaca imperiale che si ritiene sia stata scritta verso la metà del XII secolo presso l'abbazia di Nienburg nel Ducato di Sassonia 
 Poeta Saxo – autore anonimo degli Annales de gestis Caroli magni imperatoris, probabilmente un monaco dell'abbazia di Corvey vissuto nella seconda metà del IX secolo

Altro 
 Citroën Saxo – autovettura di segmento B prodotta dalla casa automobilistica francese Citroën dal 1996 al 2004
 Saxo Bank – banca d'investimenti danese specializzata in investimenti e transazioni via internet con sede a Copenaghen
 Team CSC-Saxo Bank – squadra russa di ciclismo su strada maschile attiva nel professionismo dal 1998 al 2016
 Saxo – film del 1987 con la regia di Ariel Zeitoun